UCI Women's World Tour 2019 er den fjerde udgave af UCI Women's World Tour.

Løb

Referencer 

2019
Cykelløb i 2019